Manuel Zigerli, né le  à Bienne dans le canton de Berne en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Il est le fils de Hugo Zigerli, joueur du HC Bienne dans les années 1980.

Carrière en club

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior
 2009

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006||HC Bienne||LNB||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Bienne||LNB||28||0||3||3||8||-||-||-||-||-
|-
| rowspan="2"|2007-2008||HC Bienne||LNB||48||5||10||15||12||20||0||0||0||0
|-
| Suisse -20 ans||LNB||4||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="3"|2008-2009||HC Bienne||LNA||10||0||0||0||0||15||0||1||1||8
|-
|HC Bâle||LNB||39||10||24||34||53||-||-||-||-||-
|-
| Suisse -20 ans||LNB||5||1||4||5||8||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||46||4||4||8||18||14||1||2||3||33
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||46||2||3||5||31||6||0||0||0||0
|-
|rowspan="2"|2011-2012||HC Bienne||LNA||42||2||1||3||31||5||0||0||0||0
|-
|HC Ajoie||LNB||4||1||1||2||2||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||12||1||3||4||2||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||HC La Chaux-de-Fonds||LNB|| 26 || 2 || 14 || 16 || 12 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2014-2015||Hockey Club Ajoie||LNB|| 44 || 2 || 6 || 8 || 6 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2015-2016||EHC Zuchwill-Regio|| ligue|| 24 || 7 || 9 || 16 || 34 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2016-2017|| EHC Zuchwill-Regio || ligue || 24 || 7 || 15 || 22 || 51 || 7 || 6 || 4 || 10 || 22
|-
|2017-2018|| EHC Zuchwill-Regio || ligue||  23 || 14 || 13 || 27 || 24 || 14 || 3 || 5 || 8 || 12

|2009 ||  Suisse -20 ans || CM -20 ans D1 || 5 || 5 || 3 || 8 || 2 ||  du Groupe A

Palmarès 

Champion de Suisse de LNB 2006, 2007 et 2008 avec le HC Bienne
Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Notes et références

Naissance en mai 1989
Naissance à Bienne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Attaquant de hockey sur glace